Suvorov ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Суво́ров).

 Aleksander Arkadjevič Suvorov (1804—1882), ruski državnik, vnuk A. V. Suvorova.
 Aleksander Ivanovič Suvorov (1908—1939), sovjetski komisar in heroj Sovjetske zveze.
 Aleksander Jakovljevič Suvorov (1918—1994), sovjetski vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze.
 Aleksander Valerjevič Suvorov (*1979), ruski igralec.
 Aleksander Vasiljevič Suvorov (1729—1800), ruski generalisim.
 Aleksander Vasiljevič Suvorov (*1953), ruski psiholog
 Aleksej Ivanovič Suvorov, ruski znanstvenik in zgodovinar.
 Andrej Kononovič Suvorov (1887—1917), ruski nogometaš.
 Arkadij Aleksandrovič Suvorov (1784—1811), ruski general, sin A. V. Suvorova.
 Danilo Suvorov (*1951), slovenski kemik
 Ivan Petrovič Suvorov (1829—1880), ruski zdravnik.
 Vasilij Ivanovič Suvorov (1705—1775), ruski general-anšef, oče A. V. Suvorova.
 Viktor Suvorov (Vladimir Bogdanovič Rezun) (*1947), ruski pisatelj, publicist in zgodovinar.

Kraji 
 Suvorov, mesto v Tulski oblasti, Rusija.
 Suvorov, hutor v Konstantinovskem rajonu, Rostovska oblast, Rusija.
 Suvorov (Suwarrow), atol v Cookovem otočju.

Drugo 
 Knez Suvorov, ruska rušilna oklepnica razreda Borodino, uničena med bitko pri Cušimi leta 1905, poimenovana po A. V. Suvorovu.
 Aleksander Suvorov, ruska rečna potniška križarka razreda Valerjan Kujbišev, poimenovana po A. V. Suvorovu.
 Aleksander Suvorov, sovjetski rušilec razreda Sverdlov, uničen leta 1990, poimenovan po A. V. Suvorovu.
 red Suvorova, vojaško odlikovanje Sovjetske zveze, poimenovano po A. V. Suvorovu.
 Suvorov, film Pudovkina iz leta 1941.
 2489 Suvorov, asteroid, poimenovan po A. V. Suvorovu.
 Suvorov, spominski zlatnik Centralne banke Ruske federacije.

Glej tudi 
 Suvarov